La bella di Lodi – romanzo di Alberto Arbasino del 1972
 La bella di Lodi – film di Mario Missiroli del 1963